

Argentína
Santa Rosa, település Buenos Aires tartományban, Cañuelas partidóban
Santa Rosa, La Pampa tartomány fővárosa
Santa Rosa, település Catamarca tartományban, Tinogasta megyében
Santa Rosa, település Catamarca tartományban, Valle Viejo megyében
Santa Rosa, a Mendoza tartománybeli Santa Rosa megye székhelye
Santa Rosa, a San Juan tartománybeli Veinticinco de Mayo megye székhelye

Amerikai Egyesült Államok
Santa Rosa, város Kalifornia államban
Santa Rosa, város Új-Mexikó államban

Brazília
Santa Rosa, város Rio Grande do Sul államban

Curaçao
Santa Rosa, település Curaçaóban

Ecuador
Santa Rosa, város El Oro tartományban

Fülöp-szigetek
Santa Rosa, város Calabarzon kerületben

Kolumbia
Santa Rosa, község Bolívar megyében
Santa Rosa, község Cauca megyében

Mexikó
Santa Rosa, Mexikóváros Cuajimalpa de Morelos kerületéhez tartozó település
Santa Rosa, település Aguascalientes állam El Llano községében
Santa Rosa, település Campeche állam Tenabo községében

Uruguay
Santa Rosa, város Canelones megyében

Egyéb 
Santa Rosa, ABBA dal
Santa Rosa, metróállomás Barcelónában

 Lásd még
Santa Rosa megye (egyértelműsítő lap)